Pueblo est un nom commun ou un nom propre espagnol qui peut désigner :
 Pueblo, nom commun espagnol signifiant village ou peuple selon le contexte.
 Les Pueblos, Amérindiens aux États-Unis vivant dans des maisons juxtaposées en pierre.
 Pueblo (Colorado), ville du Colorado aux États-Unis.
 Comté de Pueblo,  comté des États-Unis au Colorado, dont le chef-lieu est Pueblo.
 , divers navires américains.
 Pueblo, chaîne puertoricaine de supermarchés.
 Pueblo, une marque de tabac vendue en France et fabriquée par Edouardo Pueblo.
 Pueblo (TV), une chaîne de télévision.
 Pueblo (jeu), un jeu de société.
 El Pueblo, ancien quotidien espagnol républicaniste.
 Pueblo (téléfilm), les clopes préférer du fou de la gare / aussi le lover fou]].